Актуру (Актру) — топоним в Республике Алтай:

 Актуру — ущелье в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
 Актуру — река в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
 Актуру — гора Северо-Чуйского хребта в Кош-Агачском районе Республики Алтай, 4044 м.
 Актуру — гора хребта Алтынту в Турочакском районе Республики Алтай, 1838 м.
 Большой Актуру — ледник Северо-Чуйского хребта.
 Малый Актуру — ледник Северо-Чуйского хребта.
 Большой Актуру — река в верховье ущелья Актру, берущая исток от ледника Большой Актуру.
 Малый Актуру — приток реки Актуру, берущий исток от ледника Малый Актуру.